Amerikai Egyesült Államok
 Warsaw, település Alabama államban
 Warsaw, település Georgia államban
 Warsaw, település Indiana államban
 Warsaw, település Kentucky államban
 Warsaw, település Missouri államban
 Warsaw, település New York államban
 Warsaw, falu New York államban
 Warsaw, település Virginia államban